Dobrau steht für
Dobrau, auch Gutenland deutscher Name von Dobrá u Frýdku-Místku, Tschechien
Dobrau (Klein Strehlitz), auch Burgwasser, Oberschlesien  mit Schloss Dobrau, Woiwodschaft Opole

Siehe auch:    
 Dobrauen